Fiorenzuola bezeichnet

 Fiorenzuola d’Arda, italienische Gemeinde in der Provinz Piacenza
 Fiorenzuola di Focara, Ortsteil der Stadt Pesaro

 Fra Fiorenzuola, Beiname des Kardinals Vincenzo Maculani